Сагалаев — фамилия. Известные носители:

 Сагалаев, Андрей Маркович (1953-2002) — российский сибирский учёный-обществовед, философ, этнограф, антрополог, общественный деятель, профессор.
 Сагалаев, Григорий Васильевич (1915—1994) — видный деятель науки и техники, доктор технических наук, профессор, один из основателей отрасли переработки полимерных материалов.
 Сагалаев, Эдуард Михайлович (род. 1946) — крупный деятель советского и современного российского телевидения, российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей.